Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2014 rassemble 19 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 2 du baseball français.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 4 poules géographiques . Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). 

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en 1/4 de finale pour l'accession à la Division 2 en programme de 2 fois 9 manches. Les 4 gagnants passent en demi-finale en programme de 2 fois 9 manches. Les vainqueurs s'affrontent pour le titre dans une finale au meilleur des 3 matchs. Le vainqueur affrontera le perdant du Play-Down de la Division 2 pour l'accession à la division supérieure.

Les 3 derniers de chaque poule sont répartis en deux poules de Play-Down où ils s'affrontent pour le maintien en Nationale 1, les deux derniers de chaque poule sont relégués en régionale.

Les clubs de l'édition 2014 
En 2013, la Division 2 a vu se dérouler sa première saison. À l'issue de la compétition, l'équipe des Expos d'Ermont est reléguée en Nationale 1 2014. Les Panthères de Pessac choisissent de se désister de la  et se retrouvent aussi en Nationale 1. 
En Nationale 2 en 2013, quatre équipes sont éligibles à la montée en Nationale 1 : les Duffyducks de Saint-Just-Saint-Rambert, la réserve des Templiers de Sénart, les Hawks de La Guerche de Bretagne et les Devils de Bron Saint-Priest. Les deux derniers refusent la montée.
Quatre équipes sont en échange relégables à la fin de la saison 2013 de Nationale 1 : les Falcons de Bourges, les Pitcher's de Pineuilh, les Vipères de Valenciennes et le Dijon Université Club. Les trois premières descendront effectivement en Régionale, tandis que Dijon, souhaitant se maintenir en Nationale 1, y restera à la faveur des refus de montée d'équipes de Nationale 2.
En tant que champion de Nationale 1 et vainqueur d'Ermont en match de barrage, les Redwings de Rennes quittent en 2014 la Nationale 1 pour la Division 2. En conséquence du désistement de Pessac de la Division 2, le finaliste les Boucaniers de La Rochelle se détache aussi de la Nationale 1 pour la division supérieure.
L'équipe des Phénix de Caen, non-qualifiée sportivement pour la Nationale 1, en gagne l'opportunité pour remplacer l'un des deux qualifiés de Nationale 2 2013 refusant la montée. Caen accepte, puis se désiste finalement. Aucune équipe ne la remplace, et le championnat 2014 se joue à une équipe de moins que l'année précédente.

Les clubs participant à l'édition 2014 du championnat de Nationale 1 sont donc, après répartition dans des poules géographiques :

Play-off

Quarts de finale 
Les équipes alternent entre chaque match la situation de recevant ou visiteur. Le premier à deux victoires est qualifié en demi-finale.

Demi finales 
Les équipes alternent entre chaque match la situation de recevant ou visiteur. Le premier à deux victoires est qualifié en finale.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les 13 et . Le vainqueur est champion et promu en Division 2 l'année suivante.

Conséquences 
Le champion Eysines est promu en Division 2. La Vallée du Gapeau, Gif-sur-Yvette et l'entente Savigny-sur-Orge 2 sont eux relégués au niveau régional.

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball Nationale 1